William Painter ist der Name folgender Personen:

* William Painter (Schriftsteller) (um 1540–1594), englischer Schriftsteller
 William Painter (Erfinder) (1838–1906), US-amerikanischer Erfinder
 William Rock Painter (1863–1947), US-amerikanischer Politiker